Slash steht für:
 Schrägstrich (englisch: slash)
 Slash-Akkord
 Slash (Literatur), ein Subgenre der Fanfiction
 Slash (Musiker) eigentlich Saul Hudson (* 1965), Musiker
 Slash (Album), ein selbstbetiteltes Album von Slash
 Slash (Plattenlabel), ein US-amerikanisches Plattenlabel
 SLASH'EM (Super Lotsa Added Stuff Hack - Extended Magic), ein Computerspiel, siehe NetHack
 Slash (Film), eine US-amerikanische Filmkomödie